Регионализм:
 Регионализм (архитектура) — направление в архитектуре XX века
 Регионализм (политика) — политическая идеология
 Регионализм (искусство) — направление в искусстве
 Диалектизм